Breiner ist der Familienname folgender Personen:

 Bridget Breiner (* 1974), US-amerikanische Tänzerin und Choreographin
 Franz Breiner (* 1952), österreichischer Politiker (GRÜNE)
 Herbert L. Breiner (* 1929), deutscher Lehrer
 Hildegard Breiner (* 1936), österreichische Umweltaktivistin

Siehe auch:
 Preiner